Вальдемар I Великий — король Ютландии и герцог Шлезвига (1131—1182)
 Вальдемар I Биргерсон — король Швеции, сын ярла Биргера